Val 1999 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 1999
Parlamentsvalet i Indien 1999
Presidentvalet i Ukraina 1999
Riksdagsvalet i Finland 1999